Die Beachsoccer-Afrikameisterschaft 2006 () war die erste Auflage der Beachsoccer-Afrikameisterschaft und fand vom 26. bis 30. September 2006 im südafrikanischen Durban statt. Sieger wurde die Auswahl Kameruns.

Der Sieger und unterlegene Finalist qualifizierten sich für die FIFA-Beachsoccer-Weltmeisterschaft 2006.

Qualifizierte Mannschaften 
  Ägypten
  Elfenbeinküste
  Kamerun
  Marokko
  Nigeria
  Südafrika (Gastgeber)

Modus 
Die besten beiden Mannschaften jeder Gruppe zur drei Teams rückten in die K.-O.-Runde vor. Die Drittplatzierten spielten den fünften Platz aus.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Finalrunde

Abschlussplatzierungen 
  Kamerun
  Nigeria
  Ägypten
  Elfenbeinküste
  Südafrika
  Marokko

Weblinks 
 Website der CAF (arabisch/englisch/französisch)

2006
Fußball (Südafrika)
Sportveranstaltung in Durban